Карл фон Клаузевіц, Карл Філі́п Ґо́тліб фон Кла́узевіц (нім. Carl Philipp Gottlieb von Clausewitz; 1 червня 1780 — 16 листопада 1831) — прусський генерал.
 Танкова дивізія «Клаузевіц» (нім. Panzer-Division «Clausewitz»; також відома, як 45-а танкова) — танкова дивізія Вермахту в Другій світовій війні.
 12873 Клаузевіц, 12873 Кла́узевіц (12873 Clausewitz) — астероїд головного поясу.